La Laquette est une rivière française du Pas-de-Calais.

Dans les Hautes-Pyrénées en hydrographie, le toponyme laquette ou laquet désigne un petit lac.

Les différents lacs :

 les Laquets de Port-Bielh  (), 
 les Laquets d'Estibe Aute (), 
 le Laquet de Cloutou (), 
 le Laquet de Coste Oueillère (), 
 les Laquets d'Estibet d'Estom (),
 le Laquet des Guits (),
 le Laquet de Gréziolles (), 
 le Réservoir des Laquets (),
 Les Laquettes (), 
 le Laquet de Madaméte (),
 le Laquet de Maucapera (),
 le Laquet du Montferrat (), vallée d'Ossoue ;
 les Laquets de Peyregnets de Cambalès (), Cambalès ;
 le Laquet de la Pourtère (), 
 la Laquette de Pouzac (),
 le Laquet du Lac Glacé ().
Hydrographie